

Patronyme 
 Ed Stelmach (1951-), premier ministre désigné de l'Alberta (Canada) ;
 Dominika Stelmach (1982-), athlète polonaise ;
 Krzysztof Stelmach (1967-), joueur polonais de volley-ball.

Homonymie de patronyme